А́вдира () — община (дим)  в Греции. Входит в периферийную единицу Ксанти в периферии Восточной Македонии и Фракии. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 352,047 квадратного километра. Плотность 53,98 человека на квадратный километр. Административный центр общины — Енисея. Историческим центром является город Авдира. Димархом на местных выборах 2014 года избран Еорьос Цитиридис ().

Община создана в 1997 году (). В 2010 году () по программе «Калликратис» к общине Авдире присоединена упразднённая община Вистонис и сообщество Селерон.

Административное деление 
Община (дим) Авдира делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки 
 

Димы Греции
Ксанти